Burtt kan som auktorsförkortning betyda:

 Bernard Dearman Burtt
 Brian Laurence Burtt

Robotskapade auktorsförkortningar